La stagione 2003 è stata l'undicesima edizione della J.League Division 1, massimo livello del campionato giapponese di calcio.

Squadre partecipanti

Squadra campione

Classifiche finali

Prima fase

Legenda:
      Qualificato al Suntory Championship

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Seconda fase

Legenda:
      Qualificato al Suntory Championship

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Giappone e ammessa alla AFC Champions League 2004
      Ammessa alla AFC Champions League 2004
      Retrocessa in J.League Division 2 2004

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Classifica dei marcatori

Voci correlate
J.League Division 2 2003
Japan Football League 2003
Coppa Yamazaki Nabisco 2003
Coppa dell'Imperatore 2003

Collegamenti esterni

Calcio nel 2003